Carney kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Carney (Maryland)
Carney (Michigan)
Carney (Oklahoma)